Носсак (Аверон) — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Носсак (Лозер) — коммуна во Франции, департамент Лозер
 Носсак (озеро) — озеро во Франции, департамент Лозер
 Носсак, Ханс Эрих (1901—1977) — немецкий писатель.